Верховка — многозначный термин.

 Верховка — вид рыб семейства карповых.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Верховка — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Верховка — село в Жирновском районе Волгоградской области, упразднено в 1967 году.
 Верховка — деревня в Чернушинском районе Пермского края.

Украина  
 Верховка — село в Барском районе Винницкой области.
 Верховка — село в Тростянецком районе Винницкой области.
 Верховка — село в Луцком районе Волынской области.
 Верховка — село в Розовском районе Запорожской области.

Река 
 Верховка — река в Архангельской области России, приток Нёноксы.